NK Utrina je nogometni klub iz zagrebačkog naselja Utrina.

NK "Utrina" se natječe u mlađim uzrastima i tu postiže zapažene rezultate, kako u prvenstvima za mlađe uzraste tako i na raznim domaćim, kao i na međunarodnim turnirima. Klub još nema seniorsku ekipu. Domaće prvenstvene utakmice odigrava na nogometnom igralištu NK "Sava" Jakuševec, Tišinska 20.

Rezultati mlađih uzrasta NK Utrina

Zagići 
Sezona 2009/10 liga: ZB4.

Sezona 2010/11 liga: ZB3

Sezona 2011/12 liga: ZB2

Sezona 2012/13 liga: ZB2

Sezona 2013/14 liga: ZB2

Himna NK Utrina Zagreb 
ITD Band : Rođen u Zagrebu
Poveznica s pjesmom

Izvori 
 ZNS-popis klubova 
 igraci.com

Utrina